Фишер, Джон: Фишер, Джон (род. 1972) — американский учёный, предприниматель Кремниевой долины, писатель и экономический аналитик.
 Фишер, Джон (1469—1535) — английский епископ и богослов, католический святой.
 Фишер, Джон Арбетнот (1841—1920) — британский адмирал, Первый морской лорд в 1904—1910 и 1914—1915.